Chiesa di Sant'Adalberto (Duomo) – chiesa di Cormons (GO)
 Chiesa di Sant'Adalberto – chiesa di Cracovia